Alejandro González Trujillo, más conhecido como Alex González ou El Animal (1963-), um baterista e compositor estadunidense.
Alejandro González Iñárritu (1963-), um cineasta mexicano.
Alejandro Damián González (1988-), um futebolista uruguaio.
Alejandro González (tenista) (1989-), um tenista colombiano.
Alejandro González Roig (1907-1979), um basquetebolista uruguaio.